Perfect World (en castellano: mundo perfecto) puede referirse a:

Música
 «Perfect World» (2005), canción de la banda canadiense de pop punk Simple Plan.
 Perfect world (2010), EP de la cantante japonesa de I've Sound, Eiko Shimamiya.
 «Perfect World» (2012), canción de la banda estadounidense de dance-punk Gossip.
 «Perfect World» (2021), canción del grupo surcoreano Twice.
 Perfect World (2021), álbum de estudio del grupo surcoreano Twice.

Tecnología
 Perfect World, empresa china desarrolladora de videojuegos.
 Perfect World, videojuego de rol multijugador masivo en línea.

Televisión
 Perfect World (serie de televisión), serie de televisión japonesa estrenada en el 2019.